Жан-Поль Нгупанде (; 6 декабря 1948, Нгоро, регион Кемо-Грибинги, Убанги-Шари, Французская Экваториальная Африка — 4 мая 2014, Париж, Франция) — центрально-африканский дипломат и государственный деятель, премьер-министр Центрально-Африканской Республики (1996—1997).

Биография 
До прихода в политику выстраивал академическую карьеру.

 1985—1987 гг. — министр образования,
 1989—1994 гг. — посол в Кот Д’Ивуаре,
 1994—1996 гг. — посол во Франции,
 1996—1997 гг. — премьер-министр и министр финансов Центрально-Африканской Республики. Начал политику реформ из-за которых вступил в конфликт с президентом Анж-Феликсом Патассе и был отправлен в отставку.

После этого основал оппозиционную Партию национального единства (Parti de l’unité nationale), от неё он выступил кандидатом в президенты на выборах в июне 1999 г., на которых получил 3,18 %. Итоговые результаты оппозиция объявила сфальсифицированными.

В 2005 г. вновь баллотировался на пост главы государства, вернувшись для этого из эмиграции в Париже в Банги. Первоначально его кандидатура, как и шесть других оппозиционных политиков, не была зарегистрирована по формальным причинам. Затем это решение в его отношении было пересмотрено и он набрал 5 % голосов избирателей, заняв четвёртое место. В проводившихся одновременно парламентских выборах политик победил, затем он перешел на сторону президента Франсуа Бозизе.

В 2005—2006 гг. — министр иностранных дел Центрально-Африканской Республики. Затем был советником президента Бозизе.

Находясь в парижской эмиграции, выступил автором нескольких книг.

Источники 
 
 

Премьер-министры Центральноафриканской Республики
Министры иностранных дел Центральноафриканской Республики
Послы Центральноафриканской Республики во Франции
Послы Центральноафриканской Республики в Кот Д’Ивуаре